Poth ist ein deutscher Familienname.

Bedeutung und Herkunft 
 Poth ist ein Berufsname zu mittelhochdeutsch bote mit der Bedeutung „Bote“.

Bekannte Namensträger 
 Brian Poth (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Chlodwig Poth (1930–2004), deutscher Satiriker, Zeichner, Karikaturist und Comiczeichner
 Hans-Dieter Poth, deutscher Brigadegeneral und Militärattaché
 Karl August Poth (1895–1960), deutscher Politiker (SPD) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages

Sonstiges 
 Poth ist ein Ort in Wilson County im US-Bundesstaat Texas.

Siehe auch 
 Pooth
 Poot

Einzelnachweise 

Deutscher Personenname
Familienname
Berufsname